Questa è stata la prima edizione del torneo. Il titolo è stato vinto da Francisco Cerúndolo, che ha battuto in finale Pedro Sousa con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Pedro Sousa (finale)
  Jozef Kovalík (quarti di finale)
  Bradley Klahn (secondo turno, ritirato)
  Carlos Taberner (secondo turno)

  Danilo Petrović (primo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Botic van de Zandschulp (secondo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)

Qualificati 

  Altuğ Çelikbilek (primo turno)
  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)

  Malek Jaziri (primo finale)
  Peđa Krstin (primo turno)

Wildcard 

  Duje Ajduković (semifinali)
  Borna Gojo (semifinali)

  Nino Serdarušić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Split Open 2020